Verriest ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Verriest (1909–1985), französischer Fußballspieler
 Hugo Verriest (1840–1922), flämischer Priester und Schriftsteller